Le groupe C de l'Euro 2016, qui se dispute en France du 10 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient et peut être la troisième (si elle fait partie des quatre meilleurs troisièmes) pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le tirage au sort est effectué le  à Paris.

Le premier de ce groupe, l'Allemagne affronte le troisième du groupe A/B/F et le deuxième de ce groupe, la Pologne affronte le deuxième du groupe A, la Suisse.

Description du groupe 
L'Allemagne fait office de favori de ce groupe C en tant que championne du monde. Terminant première de son groupe lors des éliminatoires, l'Allemagne a eu des difficultés face notamment à la Pologne. L'Ukraine et la Pologne sont promises à une lutte pour la seconde place. L'Ukraine peut s'appuyer sur ses deux ailiers Andri Iarmolenko et Ievhen Konoplianka, ainsi que sur les bonnes performances régulières des clubs ukrainiens sur la scène européenne. La Pologne, qualifiée après de bonnes éliminatoires et en terminant deuxième de son groupe derrière l'Allemagne, peut compter sur Robert Lewandowski, star de l'équipe et meilleur buteur de l'ensemble des éliminatoires. L'Irlande du Nord participe pour la première fois à la phase finale d'un Euro après de bonnes éliminatoires en finissant première d'un groupe assez faible. Le premier match de ce groupe opposera la Pologne à l'Irlande du Nord.

Classement 
 

|}

Matchs

Pologne - Irlande du Nord

Allemagne - Ukraine

Ukraine - Irlande du Nord

Allemagne - Pologne

Ukraine - Pologne

Irlande du Nord - Allemagne

Homme du match

Buteurs 

1 but 
  Mario Gómez
  Shkodran Mustafi
  Bastian Schweinsteiger
  Gareth McAuley
  Niall McGinn
  Jakub Błaszczykowski
  Arkadiusz Milik

1 passe 
  Toni Kroos
  Thomas Müller
  Mesut Özil
  Stuart Dallas
  Oliver Norwood
  Jakub Błaszczykowski
  Arkadiusz Milik

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Europe de football 2016

Championnat d'Europe de football 2016